Podi est un toponyme qui peut désigner :

Localités 
en Croatie
Podi, une localité située dans la municipalité de Trilj, comitat de Split-Dalmatie ;
au Monténégro
Podi, un village situé dans la municipalité de Bar ;
Podi, un village situé dans la municipalité de Herceg Novi.